Sauteria är ett släkte av bladmossor. Sauteria ingår i familjen Cleveaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Levermossor
Sauteria